drewno – surowiec drzewny
 drewno (ksylem) – tkanka roślinna
 drewno opałowe – paliwo
 Drewno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Gąsawa